Pennywise pode referir-se a:

 Pennywise — Banda estadunidense;
 Pennywise — Álbum de estúdio da banda Pennywise;
 Pennywise — Personagem de Stephen King, uma criatura que muda de formas. 

Desambiguação